А́нджело д’Арри́го (; 3 апреля 1961, Катания — 26 марта 2006, Комизо) — итальянский авиа-спортсмен-новатор, пилот-дельтапланерист, обладатель нескольких мировых рекордов; орнитолог, широко известный своими совместными полётами со стаями перелётных птиц.

Ранняя биография 
Анджело д’Арриго родился 3 апреля 1961 года в городе Катания (Сицилия). Закончил Парижский университет спорта и посвятил свою жизнь экстремальным видам спорта. Занимался скалолазанием, был инструктором по парапланеризму, дельтапланеризму и лыжному спорту.
Вырос в Париже, но затем переехал на Сицилию, где руководил лётной школой и откуда организовывал свои лётные экспедиции.
Неоднократный победитель международных соревнований по полётам на сверхлёгких моторных аппаратах.

Закончив спортивные выступления, занимался изучением поведения перелётных птиц, летая вместе с ними.
Свой жизненный путь он описал в книге, изданной в 2008 году на русском языке издательством «Гималайя».

Проект «Полёт надежды» 

В 2001 году д’Арриго впервые в истории дельтапланеризма пересёк Сахару и Средиземное море вместе с мигрирующими орлами. Этот опыт привлёк внимание учёных, и д’Арриго был приглашён в проект «Полёт надежды», организованный специалистами из России (ВНИИ охраны природы, Окский заповедник) и США (Международный фонд охраны журавлей). Целью его являлось интродуцирование в дикую природу выведенных в неволе птенцов стерха — редкого вида птиц, находящегося под угрозой исчезновения. Д’Арриго на своём дельтаплане по проложенному маршруту вёл за собой стаю стершат. Полёт проходил летом 2002 года по территории Тюменской области: от посёлка Кушеват на Ямале до Белозёрского заказника в Армизонском районе.

Экспедиции в Гималаи и Анды 

24 мая 2004 года д’Арриго пролетел над Эверестом, на высоте 9000 метров. Впервые человек поднялся на дельтаплане над самой высокой горой мира. Здесь же, в Гималаях он выпустил в дикую природу птенца орла. В декабре 2005 — январе 2006 д’Арриго совершил экспедицию в Анды. Он долго тренировался на Сицилии вместе с выращиваемыми им птенцами кондора, которых он назвал Инка и Майя, и разработал специальный тип дельтаплана, имитирующий крыло кондора. 31 декабря 2005 года он пролетел над горой Аконкагуа. Во время полёта он , зато практиковал технику дыхания йогов, которую он апробировал при подготовке в Медицинском Центре Военно-воздушных сил Италии. 6 января 2006 года он совершил полёт над вулканом Тупунгато. Полёт прошёл на высоте 9100 метров, так был поставлен новый мировой рекорд.

Д’Арриго планировал пролететь над пиком Винсон в Антарктиде и выпустить своих кондоров в дикую природу в Перу, но эти планы не были реализованы из-за его гибели.

Гибель 
26 марта 2006 года во время авиашоу на базе ВВС в Комизо (Италия) он отправился в полет в качестве пассажира на двухместном легкомоторном самолёте , которым управлял его друг, бывший пилот F-104 итальянских ВВС, генерал в отставке Джулио Де Маркис. В 11:30 самолёт с высоты 200 метров упал в оливковую рощу, оба пилота погибли на месте. У д’Арриго остались жена Лаура Манкузо (), два сына и дочь.

Достижения

Международные соревнования по полётам на сверхлёгких моторных аппаратах 
 1 место, Ралли Марокко, Марракеш, 1990 г.
 1 место, Ралли Фараонов, Каир, 1990 г.
 1 место, Чемпионат Франции FAI, Париж, 1990 г.
 1 место, Ралли по Советскому Союзу, Киев, 1990 г.
 1 место, Международные соревнования Бассано FAI, Бассано, 1990 г.
 2 место, Чемпионат Мира FAI, Будапешт, 1990 г.
 1 место, Кубок Мира, 1990 г.
 1 место, Чемпионат Франции FAI, Париж, 1991 г.
 2 место, Чемпионат Европы FAI, Дунакеши, 1991 г.
 2 место, Международные соревнования Бассано FAI, Бассано, 1992 г.
 1 место, Предчемпионат Мира по гидросамолётам, Гваделупа, 1992 г.

Мировые достижения 
 1991 г. — Первый перелёт через Сахару, одиночный полёт на мотодельтаплане, Каир — Касабланка, 1200 км.
 1991 г. — Первый перелёт через Средиземное море, одиночный полёт на мотодельтаплане, Катания — Каир, 1830 км.
 2001 г. — Первый перелёт через Сахару, в свободном одиночном полёте, 615 км.
 2001 г. — Первый перелёт через Средиземное море, в свободном одиночном полёте, 170 км.
 2004 г. — Первый перелёт через Сибирь, в свободном полёте, 5300 км.
 2004 г. — Первый перелёт через Эверест, в свободном полёте.

Мировые рекорды 
 1991 г. — Мировой рекорд в беспосадочном маршрутном полёте на мотодельтаплане, 1830 км.
 1994 г. — Мировой рекорд набора высоты на дельтаплане для приводнения, 6500 км.
 1995 г. — Мировой рекорд набора высоты на мотодельтаплане, 9100 м.
 2000 г. — Мировой рекорд в свободном полёте над Этной, 6480 м.
 2004 г. — Мировой рекорд набора высоты в свободном полёте над районом Юра, 7010 м.
 2004 г. — Мировой рекорд набора высоты в буксировочном полёте над , 7814 м.

Награды 
 Приз «Сент-Экзюпери», Франция, 1992 г.
 Международный приз «Fair Play Mecenate», Ареццо, 2002 г.
 Приз Фабер «Testimoni dello Spazio», Рим, 2002 г.
 Приз Фаусто Копи «Bici d’Oro», Нови-Лигуре, 2003 г.
 Международный приз за охрану окружающей среды «Luigiano d’Oro», Терме-Луиджане, 2003 г.
 Приз «Ara di Glove», Педара, 2004 г.
 Международный приз «Centauro d’Argentino», Бельпассо, 2004 г.
 Приз «Arte in Volo», Бриндизи, 2004 г.
 Explorer National Award, США, 2005 г.

Примечания

Литература

См. также 
 Птицы (фильм, 2001)

Ссылки 
 Официальный сайт памяти Анджело Д’Арриго
 «Полёт надежды» на сайте фонда «Стерх» .
 
 
 
 

Дельтапланеристы
Погибшие в авиакатастрофах в Италии